Puchar Cypru w koszykówce mężczyzn – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, prowadzone systemem pucharowym, organizowane corocznie (co sezon) przez Cypryjską Federację Koszykówki dla cypryjskich męskich klubów koszykarskich. Drugie – po mistrzostwach Cypru – rozgrywki w hierarchii ważności, w czeskiej koszykówce, rozgrywane od 1969.

W 2007 zmieniono format rozgrywek. Od tej pory w turnieju mogą występować jedynie drużyny z najwyższej klasy rozgrywkowej, drużyny z niższych lig straciły tę możliwość. na początku imprezy jest rozgrywana faza knock-out, a następnie final four. Zwycięzca pucharu kwalifikuje się automatycznie do rozgrywek międzynarodowych FIBA Europe Cup w kolejnym sezonie.

Zwycięzcy pucharu 

 1969 – Pezoporikos
 1970 – Pezoporikos
 1971 – Pezoporikos
 1972 – Pezoporikos
 1973 – APOEL
 1974 – Achilleas
 1975 – Achilleas
 1976 – Achilleas
 1977 – Achilleas
 1978 – AEL
 1979 – APOEL

 1980 – AEL
 1981 – AEL
 1982 – AEL
 1983 – AEL
 1984 – APOEL
 1985 – AEL
 1986 – APOEL
 1987 – ENAD
 1988 – Achilleas
 1989 – Keravnos
 1990 – Achilleas

 1991 – APOEL
 1992 – Pezoporikos
 1993 – APOEL
 1994 – APOEL
 1995 – APOEL
 1996 – APOEL
 1997 – Keravnos
 1998 – Keravnos
 1999 – Keravnos
 2000 – Achilleas
 2001 – APOEL

 2002 – Apollon
 2003 – APOEL
 2004 – AEL
 2005 – Keravnos
 2006 – Keravnos
 2007 – Keravnos
 2008 – AEL
 2009 – AEL
 2010 – Keravnos
 2011 – ETHA
 2012 – Keravnos

 2013 – ETHA
 2014 – Apollon
 2015 – ETHA
 2016 – APOEL
 2017 – AEK
 2018 – AEK
 2019 – Keravnos

Finaliści pucharu

Zwycięzcy według klubu

Uwagi

Bibliografia 
 Cypryjska koszykówka na eurobasket.com 
  

Koszykówka na Cyprze